«Жди меня́» — советская художественная военная драма, снятая по мотивам одноимённого стихотворения Константина Симонова на Центральной Объединённой киностудии художественных фильмов во время Великой Отечественной войны.Вышел на экраны СССР 22 ноября 1943 года.

Сюжет 
О высоком моральном облике людей, пронёсших через суровые испытания Отечественной войны верность в любви и дружбе:

Лётчика Ермолова, отправляющегося на фронт, провожает его жена Лиза. Любовь и горячая вера друг в друга скрашивают горечь разлуки. Лиза ждёт возвращения мужа, стойко перенося трудности военного времени. Она отказывается от эвакуации и поступает работать на оборонный завод. От мужа долгое время нет вестей. Лиза не знает, что в одном из воздушных боёв самолёт Ермолова получает повреждение. Оказавшись в тылу врага, Ермолов приказывает своему спутнику, военному фотокорреспонденту Вайнштейну, доставить в часть плёнку с заснятыми аэродромами врага и пишет короткую, но содержательную записку Лизе: «Жди, вернусь». Отойдя от лесной землянки, где остался Ермолов, Вайнштейн слышит короткую перестрелку. Он уверен, что друг его погиб. Эту печальную весть привозит он Лизе. Но Лиза не верит Вайнштейну, она по-прежнему ждёт мужа. Её ожидания не напрасны. Спасшийся Ермолов становится командиром партизанского отряда. После долгой разлуки он возвращается к Лизе.

В ролях 
 Борис Блинов — Николай Ермолов
 Валентина Серова — Лиза Ермолова
 Лев Свердлин — Михаил Вайнштейн
 Павел Герага — Фёдор Левыкин, штурман
 Михаил Названов — Андрей Панов
 Нина Зорская — Соня
 Елена Тяпкина — Мария Игнатьевна
 Антон Мартынов — Пётр Семёнович
 Екатерина Сипавина — Паша
 Андрей Апсолон — стрелок-радист

Съёмочная группа 
 Сценарий — Константин Симонов
 Режиссёры-постановщики: Александр Столпер, Борис Иванов
 Оператор — Самуил Рубашкин
 Художники: Артур Бергер, Владимир Камский
 Композитор — Николай Крюков, Юрий Бирюков
 Звукооператор — Семён Ключевский
 Комбинированные съёмки:
 оператор — Борис Горбачёв
 художник — Михаил Головатинский
 Текст песен: Константин Симонов, Андрей Апсолон

Песни 
 «Романс Лизы» («Сколько б ни было в жизни разлук…») — исп. Валентина Серова и Борис Блинов
 «Застольная» («Мы сегодня выпили как дома…») — исп. Валентина Серова и Борис Блинов

Прообразом Михаила Вайнштейна, по словам Симонова, был фотокорреспондент «Красной звезды» Михаил Бернштейн.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 
 

Фильмы СССР 1943 года
Фильмы-мелодрамы СССР
Фильмы о Великой Отечественной войне, созданные во время неё
Фильмы студии «Казахфильм»
Экранизации произведений Константина Симонова
Чёрно-белые фильмы СССР
Фильмы на русском языке
Фильмы Бориса Иванова